Burnham ist der Name mehrerer

Orte in Großbritannien:
 Burnham (Buckinghamshire)
 Burnham (Lincolnshire)
 Burnham-on-Crouch, Essex
 Burnham-on-Sea, Somerset

in den Vereinigten Staaten:
 Burnham (Connecticut)
 Burnham (Illinois)
 Burnham (Kalifornien)
 Burnham (Maine)
 Burnham (Missouri)
 Burnham (Montana)
 Burnham (Pennsylvania)
 Burnham Hollow (Vermont)

in Neuseeland:
 Burnham (Neuseeland), Armeebasis in Neuseeland

im NRHP gelistete Objekte:
 Burnham Athenaeum, in Champaign, Illinois, ID-Nr. 78001115
 Burnham Building, in Moorhead, Minnesota, ID-Nr. 80002013
 Burnham Tavern, in Machias, Maine, ID-Nr. 73000152
 Burnham-Marston House, in San Diego, Kalifornien, ID-Nr. 86002665
 Burnham-Patch House, in Ipswich, Massachusetts, ID-Nr. 80000452

Sonstiges:
 Mount Burnham (Viktorialand), ein Berg im antarktischen Viktorialand
 Mount Burnham (Marie-Byrd-Land), ein Berg im antarktischen Marie-Byrd-Land
 Mount Burnham (Kalifornien), Berg in Kalifornien  (nach Frederick Russell Burnham benannt)
 Burnham (Mondkrater), benannt nach Sherburne Wesley Burnham
 Baron Burnham, britischer Adelstitel
 Binney & Burnham, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lyman & Burnham, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Burnham ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred A. Burnham (1819–1879), US-amerikanischer Politiker

 Bo Burnham (* 1990), US-amerikanischer Internet-Künstler
 Charles Burnham (* 1950), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Daniel Burnham (1846–1912), US-amerikanischer Stadtplaner und Architekt
 David Burnham (* 1933), US-amerikanischer Autor und investigativer Journalist
 Deniz Burnham (* 1985), US-amerikanische Raumfahrtanwärterin
 Edward Burnham († 2015), britischer Schauspieler
 Ezra Burnham (1947–1973), barbadischer Leichtathlet
 Frederick Russell Burnham (1861–1947), militärischer Späher im Zweiten Burenkrieg
 Forbes Burnham (1923–1985), guyanischer Politiker
 George Burnham (1868–1939), US-amerikanischer Politiker
 Gracia Burnham (* 1959), US-amerikanische protestantische Missionarin
 Helen Burnham (* 1956), britische Schwimmerin
 Henry E. Burnham (1844–1917), US-amerikanischer Politiker
 James Burnham (1905–1987), US-amerikanischer Soziologe
 John C. Burnham (1929–2017), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 Kevin Burnham (1956–2020), US-amerikanischer Segler
 Louisa Connolly-Burnham (* 1992), britische Schauspielerin
 Robert Burnham, Jr. (1931–1993), US-amerikanischer Astronom
 Roger Noble Burnham (1876–1962), US-amerikanischer Architekt
 Sherburne Wesley Burnham (1838–1921), US-amerikanischer Astronom
 Viola Burnham (1930–2003), Firstlady von Guyana
 Walter Dean Burnham (1930–2022), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 William P. Burnham (1860–1930), US-amerikanischer Generalmajor

Siehe auch:
 Burnham Lake
 Edward Levy-Lawson, 1. Baron Burnham